Святая Елена:

В христианстве 
Распространённое имя святых и причисленных к их лику:
 Елена — мученица, по преданию, дочь апостола Алфея.
 Елена Равноапостольная (250—330) — мать императора Константина I, распространяла христианство.
 Елена (? — 969) — имя при крещении Святой княгини Ольги.
 Елена из Шёвде (1101—1160) — святая, покровительница шведского города Шёвде, канонизирована в 1165 году.
 Елена Сербская (Анжуйская) (2-я четверть XIII века — 1314) — жена короля Стефана Уроша I Неманича, которая родила и воспитала ему королей Стефана Уроша II Милутина и Стефана Драгутина.

 Елена Драгаш (в монашестве — Ипомона; ок. 1372 — 13 марта 1450) — супруга византийского императора Мануила II Палеолога.
 Елена (Асташикина) (1878—1937) — преподобномученица, инокиня. В 2000 году причислена к лику святых (в составе Собора новомучеников).
 Елена (Девочкина) (? — 1547) — первая игумения московского Новодевичьего монастыря, почитается в лике преподобных.
 Елена (Коробкова) (1879—1938) — монахиня Русской православной церкви, преподобномученица.
 Елена (Мантурова) (1805—1837) — преподобномученица. В 2001 году причислена к лику святых (в составе Собора новомучеников).
 Елена (Чернова) (1874—1943) — мученица. В 2006 году причислена к лику святых (в составе Собора новомучеников).

География 
 Острова
 Остров Святой Елены — остров в Атлантическом океане, владение Великобритании, знаменитый тем, что здесь умер Наполеон.
  — остров в Атлантическом океане, Южная Каролина, США.
 Остров Святой Елены (Квебек) — остров на реке Святого Лаврентия в городе Монреаль, Канада.
  — остров в Тихом океане, к востоку от Брисбена.

 Горы
 Гора Сент-Хелина — вершина в горах Майакмас в штате Калифорния, США.
 Вулкан Сент-Хеленс — активный стратовулкан, расположенный в округе Скамания штата Вашингтон, США.

 Озёра
  — озеро в штате Мичиган, США.

 Заповедники
  — заповедник в Австралии в штате Квинсленд к востоку от Брисбена.

Прочее 
 Святая Елена — 74-пушечный парусный линейный корабль флота Российской Империи.
  — небоскрёб в Англии.

См. также 
 Елена
 Санта-Элена
 Сент-Хеленс (значения)
 Сент-Хелина

Примечания